Чемпионат Европы по дзюдо 1981 года прошёл раздельно: состязания среди женщин состоялись в Мадриде (Испания) с 29 по 30 марта, а состязания среди мужчин — в Дебрецене (ВНР) 17 мая. Чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров состоялся в Эдинбурге (Шотландия) в ноябре. На 7-м чемпионате среди женщин в Мадриде присутствовал в качестве почётного гостя президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Мужчины

Женщины

Общий

Ссылки 
 Results of the 1981 European Judo Championships (JudoInside.com)

Спорт в Венгрии в 1981 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1981 года
Международные спортивные соревнования в Дебрецене
1981 год в дзюдо
События 17 мая
Чемпионаты Европы в 1981 году
Чемпионаты Европы в Венгрии
Международные соревнования по дзюдо в Венгрии